Шекель (міра) — стародавня міра маси, яку використовували у Межиріччі.

 Ізраїльський шекель — валюта держави Ізраїль в 1980—1985 роках.
 Ізраїльський новий шекель — валюта держави Ізраїль з 1986 року.

 Тірський шекель (румейська тетрадрахма)

Персони 
 ‎Маркіян Шекель
 Шекель Ольга (* 1994) — українська велогонщиця. Учасниця Олімпійських ігор-2020.
Шекель